|-
| (5201) Феррас-Мелло (Ferraz-Mello) || 1983 XF || 1 декабря 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5202) Чарльзэлиот (Charleseliot) || 1983 XX || 5 декабря 1983 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5203) Паваротти (Pavarotti) ||  || 27 сентября 1984 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5204) Гераклит (Herakleitos) ||  || 11 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (5205) Servian ||  || 11 февраля 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5206) Кодомономори (Kodomonomori) || 1988 ED || 7 марта 1988 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (5207) Hearnshaw || 1988 HE || 15 апреля 1988 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (5208) Royer ||  || 6 февраля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 13 февраля 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (5210) Сен-Санс (Saint-Saëns) ||  || 7 марта 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5211) Стивенсон (Stevenson) || 1989 NX || 8 июля 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5212) Селиякрус (Celiacruz) || 1989 SS || 29 сентября 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5213) Такахаси (Takahashi) || 1990 FU || 18 марта 1990 || Китами  || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5214) Оодзора (Oozora) ||  || 13 ноября 1990 || Китами || А. Такахаси, К. Ватанабэ
|-
| (5215) Цуруи (Tsurui) || 1991 AE || 9 января 1991 || Кусиро || М. Мацуяма, К. Ватанабэ
|-
| (5216) Cannizzo || 1941 HA || 16 апреля 1941 || Турку || Лийси Отерма
|-
| (5217) Чаочжоу (Chaozhou) || 1966 CL || 13 февраля 1966 || Нанкин || -
|-
| (5218) Куцак (Kutsak) ||  || 9 октября 1969 || Крым || B. A. Burnasheva
|-
| (5219) Zemka ||  || 2 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5220) Вика (Vika) ||  || 23 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5221) Fabribudweis || 1980 FB || 16 марта 1980 || Клеть || Л. Брожек
|-
| (5222) Иоффе (Ioffe) ||  || 11 октября 1980 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5223) McSween ||  || 6 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5224) Аббе (Abbe) ||  || 21 февраля 1982 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5225) Лорал (Loral) ||  || 12 октября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5226) Поллак (Pollack) || 1983 WL || 28 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5227) Бокакара (Bocacara) || 1986 PE || 4 августа 1986 || Паломар || INAS
|-
| (5228) Маца (Máca) || 1986 VT || 3 ноября 1986 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5229) Ирурита (Irurita) ||  || 23 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5230) Асахина (Asahina) || 1988 EF || 10 марта 1988 || Паломар || Джефф Алу
|-
| (5231) Верн (Verne) || 1988 JV || 9 мая 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5232) Йорданс (Jordaens) ||  || 14 августа 1988 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 14 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (5234) Сеченов (Sechenov) || 1989 VP || 4 ноября 1989 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5235) Джин-Лоуп (Jean-Loup) ||  || 16 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5236) Ёко (Yoko) ||  || 10 октября 1990 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (5237) Ёсикава (Yoshikawa) ||  || 16 октября 1990 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (5238) Наодзанэ (Naozane) ||  || 13 ноября 1990 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (5239) Рэйки (Reiki) ||  || 14 ноября 1990 || Yatsugatake || С. Идзумикава, О. Мурамацу
|-
| (5240) Квасан (Kwasan) || 1990 XE || 7 декабря 1990 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (5241) Бисон Beeson|| 1990 YL || 23 декабря 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5242) Кенреймонин (Kenreimonin)|| 1991 BO || 18 января 1991 || Karasuyama || С. Инода, Т. Урата
|-
| (5243) Класиен (Clasien) || 1246 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5244) Амфилох (Amphilochos) ||  || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5245) Масляков (Maslyakov) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5246) Мильорини (Migliorini) || 1979 OB || 26 июля 1979 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5247) Крылов (Krylov) ||  || 20 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5248) Скардия (Scardia) || 1983 GQ || 6 апреля 1983 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
| (5249) Гиза (Giza) || 1983 HJ || 18 апреля 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (5250) Яс (Jas) || 1984 QF || 21 августа 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5251) Брэдвуд (Bradwood) || 1985 KA || 18 мая 1985 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (5252) Викрымов (Vikrymov) ||  || 13 августа 1985 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5253) Фрэдклиффорд (Fredclifford) || 1985 XB || 15 декабря 1985 || Паломар || S. Singer-Brewster
|-
| (5254) Улисс (Ulysses) ||  || 7 ноября 1986 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (5255) Джонсофи (Johnsophie) || 1988 KF || 19 мая 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5256) Фаркухар Farquhar|| 1988 NN || 11 июля 1988 || Паломар || Элеанора Хелин, C. Mikolajczak,  R. Coker
|-
|  ||  || 14 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
|  ||  || 1 января 1989 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (5259) Эпегей (Epeigeus) ||  || 30 января 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5260) Филверон (Philvéron) || 1989 RH || 2 сентября 1989 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (5261) Эврика (Eureka) || 1990 MB || 20 июня 1990 || Паломар || Дэвид Леви, Генри Хольт
|-
| (5262) Брюсголдберг (Brucegoldberg) ||  || 14 декабря 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5263) Арриус (Arrius) ||  || 13 апреля 1991 || Сайдинг-Спринг || D. I. Steel
|-
| (5264) Телеф (Telephus) || 1991 KC || 17 мая 1991 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5265) Шадов (Schadow) || 2570 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5266) Раух (Rauch) || 4047 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5267) Zegmott || 1966 CF || 13 февраля 1966 || Нанкин || -
|-
| (5268) Церногорский (Cernohorsky) ||  || 16 октября 1971 || Гамбург || Любош Когоутек
|-
| (5269) Паустовский (Paustovskij) ||  || 28 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5270) Какабадзе (Kakabadze) || 1979 KR || 19 мая 1979 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
| (5271) Кайламайя Kaylamaya||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (5272) Дикинсон (Dickinson) ||  || 30 августа 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5273) Peilisheng ||  || 16 февраля 1982 || Синлун || Синлун
|-
| (5274) Дегевий (Degewij) || 1985 RS || 14 сентября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5275) Здислава (Zdislava) || 1986 UU || 28 октября 1986 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (5276) Гулкис (Gulkis) || 1987 GK || 1 апреля 1987 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5277) Брисбейн Brisbane|| 1988 DO || 22 февраля 1988 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5278) Полли (Polly) ||  || 12 марта 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5279) Arthuradel || 1988 LA || 8 июня 1988 || Паломар || T. Rodriquez
|-
| (5280) Эндрюбеккер Andrewbecker|| 1988 PT || 11 августа 1988 || Паломар || C. Mikolajczak, R. Coker
|-
| (5281) Линдстром (Lindstrom) ||  || 6 сентября 1988 || Серро-Тололо || Шелте Бас
|-
| (5282) Яматотакэру (Yamatotakeru) || 1988 VT || 2 ноября 1988 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (5283) Пирр (Pyrrhus) || 1989 BW || 31 января 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5284) Орсилок (Orsilocus) ||  || 1 февраля 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5285) Крефон (Krethon) ||  || 9 марта 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5286) Харуомукаи (Haruomukai) ||  || 4 ноября 1989 || Kagoshima || М. Мукаи, М. Такэиси
|-
| (5287) Heishu || 1989 WE || 20 ноября 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (5288) Нанкити (Nankichi) || 1989 XD || 3 декабря 1989 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (5289) Niemela ||  || 28 мая 1990 || Сан-Хуан || -
|-
| (5290) Langevin ||  || 30 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5291) Юуко (Yuuko) || 1990 YT || 20 декабря 1990 || Кусиро || М. Мацуяма, К. Ватанабэ
|-
| (5292) Mackwell ||  || 12 января 1991 || Фудзиэда || Х. Сиодзава, М. Кидзава
|-
| (5293) Bentengahama ||  || 23 января 1991 || Кусиро || М. Мацуяма, К. Ватанабэ
|-
| (5294) Onnetoh || 1991 CB || 3 февраля 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5295) Масаё (Masayo) || 1991 CE || 5 февраля 1991 || Кани (город) || Ё. Мидзуно, Т. Фурута
|-
| (5296) Фридрих (Friedrich) || 9546 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5297) Шинкель (Schinkel) || 4170 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5298) Параскевопулос (Paraskevopoulos) || 1966 PK || 7 августа 1966 || Блумфонтейн || -
|-
| (5299) Биттезини (Bittesini) || 1969 LB || 8 июня 1969 || Эль-Леонсито || Карлос Сеско
|-
| (5300) Сац (Sats) ||  || 19 сентября 1974 || Крым || Черных Л. И.
|}